Гібрис
 Гібрис-синдром
 430 Гібрис